Лейбовиц — фамилия. Известные носители:
 Лейбовиц, Дэвид (1915—2008) — американский дирижёр.
  — американский исследователь в области финансов и менеджер.
 Лейбовиц, Рене (1913—1972) — французский композитор, дирижер, педагог, музыкальный теоретик.
 Лейбовиц, Энни (род. 1949) — известный американский фотограф.

См. также 
 Лебовиц
 «Страсти по Лейбовицу» — научно-фантастический постапокалиптический роман Уолтера Миллера-младшего.